Dilatateur peut faire référence à :
 un vasodilatateur, une substance qui permet de dilater les vaisseaux sanguins ;
 un bronchodilatateur, un médicament destiné à traiter ou à prévenir la bronchoconstriction ou bronchospasme
 un dilatateur nasal ou écarteur nasal, un pansement adhésif aidant à maintenir les voies aériennes ouvertes